Stati Uniti d'America
Hazel Green – census-designated place della Contea di Madison, Alabama
Hazel Green – città della Contea di Grant, Wisconsin